Sandra Russo (Buenos Aires, 29 de abril de 1959) es una periodista, escritora, y editora argentina.

Escribe en el diario Página/12 y participó del programa televisivo 6, 7, 8, que se transmitió por la TV Pública de la República Argentina.

Biografía 

En 1975 se recibió de bachiller.
En 1976 empezó a estudiar Sociología, nunca se recibió. La presión de la dictadura la llevó después a estudiar Letras, más tarde al Conservatorio de Arte Dramático (en Buenos Aires). En 1984 (la democracia había retornado en diciembre de 1983) Russo comenzó la carrera de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, de la que hizo más de la mitad. En ese entonces hacía muchos años que se ganaba la vida como periodista. La carrera dejó de interesarle y no la terminó.

Sus primeros desempeños en el campo periodístico, dentro de los medios gráficos, se remontan a los años setenta. En 1977 estuvo brevemente en la revista contracultural de rock El Expreso Imaginario («que era algo así como el nirvana»).
Ese mismo año entró a trabajar en la revista Humor («un fenómeno editorial maravilloso») como correctora.
Después fue prosecretaria de redacción de la revista Superhumor («una revista de la misma editorial en la que trabajaban historietistas inigualables de esa época»).
Antes de irse de la editorial La Urraca, tuvo una columna de juventudes políticas en Humor.

Durante los años ochenta pasó por la televisión, en el programa Cable a tierra conducido por Pepe Eliaschev. También por el espacio radiofónico, participando de los programas de Enrique Vázquez (en Radio Belgrano), y de Mona Moncalvillo (en Radio Splendid).

Con la creación del diario Página/12 en 1987, se dedicó nuevamente a los medios gráficos, y continúa en ese periódico. Allí primero fue redactora de Política Internacional, después subeditora de esa misma sección; más tarde editora de la revista Página/30, editora de Información General y simultáneamente columnista de la sección Contratapa.
Luego fue editora general de la revista Luna, de Editorial Perfil. Al cabo de un año regresó a Página/12 y se hizo cargo durante 5 años del suplemento femenino Las/12, además de desempeñarse como editora de Cultura y Espectáculos.

En 2006 volvió a la radio, junto a Lalo Mir, en su programa Animados, por Radio Mitre. En 2007 la periodista regresó a la televisión, coconduciendo con Boy Olmi el programa Dejámelo pensar, por Canal Siete.  En 2013 Dejámelo pensar pasa a ser un programa semanal por Radio del Plata; el programa finalizó en febrero de 2016.

En 2010 condujo el ciclo diario El nombre de las cosas por Radio Nacional, con la periodista Nora Veiras y diferentes columnistas, hasta el 27 de agosto de 2010.

Desde 2009 hasta 2015 participó como panelista en el programa de televisión 6, 7, 8, en Canal 7, junto con 
Orlando Barone,
Carlos Barragán,

Cynthia García,

Edgardo Mocca,
Mariana Moyano,
Dante Palma y
Nora Veiras.

Sigue escribiendo en Página/12.

Libros 

Publicó los libros:

Referencias

Enlaces externos 

 SRusso.com.ar (sitio web oficial de Sandra Russo).

Periodistas de Argentina
Escritores en español
Escritores de la ciudad de Buenos Aires
Escritoras de Argentina